

Ran
 Ran (godin), een Noordse zeegodin
 Ran (film), een film van Akira Kurosawa
 Ran (eiwit), een eiwit betrokken bij celtransport
 Harro Ran, een Nederlandse waterpolospeler
 Shulamit Ran, een Israëlisch-Amerikaans componiste

RAN
Regionaal Archief Nijmegen
Koninklijke Australische marine, (Royal Australian Navy)
Russische Academie van Wetenschappen (Rossijskaja Akademija Naoek)